Дми́трий Три́фонов:
 Трифонов, Дмитрий Константинович (1904—1982) — советский экономист, профессор Ленинградского университета.
 Трифонов, Дмитрий Николаевич (1932—2010) — советский и российский химик, автор научно-популярных книг.